Luca Nostro – chitarrista e compositore italiano
 Luigi Nostro – presbitero, storico e poeta italiano
 Nick Nostro – regista italiano